El Condado de Martin puede hacer referencia a varios condados de los Estados Unidos:
 Condado de Martin, en Florida.
 Condado de Martin, en Indiana.
 Condado de Martin, en Kentucky.
 Condado de Martin, en Minnesota.
 Condado de Martin, en Carolina del Norte.
 Condado de Martin, en Texas.